Harrap ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Harrap (1820–1893), britisch-australischer Schiffseigentümer und Kaufmann
 George Godfrey Harrap (1868–1938), britischer Verleger
 Simon Harrap (* 1959), britischer Ornithologe, Naturfotograf und Sachbuchautor
 Stephen Harrap (* 1952), britischer Dirigent und Komponist